Сагиян — фамилия и топоним:

 Сагиян, Амо (1914—1993) — армянский поэт.
 Сагиян, Мушег Михайлович (1900—1969) — режиссёр, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР

 Сагиян — село в Шемахинском районе Азербайджана.

См. также 
 Сагино